Кокур — балканський сорт винограду
 Кокур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале